Целміньш () — латвійське прізвище. Відомі носії:
 Вія Целміньш — американська художниця
 Хуго Целміньш — прем'єр-міністр Латвії